Dunnington ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dunnington (Arkansas)
 Dunnington (Indiana)

im Vereinigten Königreich:
 Dunnington (East Riding of Yorkshire)
 Dunnington (Warwickshire)

Dunnington ist der Familienname folgender Personen:
 Waldo Dunnington (1906–1974), US-amerikanischer Mathematikhistoriker